Гальваническая пара (, ), гальванопара — пара проводников, изготовленных из разных материалов (обычно, из разных металлов) и соединённых друг с другом с целью обеспечения электрического контакта. Названа в честь Луиджи Гальвани (Galvani).

Гальвани случайно наткнулся на явление, получившее название «опыт Гальвани», и не смог правильно его объяснить, поскольку исходил из ложной гипотезы о существовании некоего «животного» электричества. Результаты исследований он изложил в «Трактате о силах электричества при мышечном движении».

Гальваническую пару также исследовал Жан-Жак Зульцер (по другим источникам — немецкий философ Иоган Георг Зульцер), который писал:

Если два куска металла, один оловянный, другой серебряный, соединить таким образом, чтобы оба края их были на одной плоскости, и если приложить их к языку, то в последнем будет ощущаться некоторый вкус, довольно похожий на вкус железного купороса, в то же время каждый кусок металла в отдельности не даёт и следа этого вкуса <…>

Опыты Зульцера повторил и расширил Алессандро Вольта.

Гальваническая пара, погруженная в кислотный (или щелочной) раствор, будет корродировать (разрушаться под действием коррозии). Этот процесс называется . Как правило, соединения разных металлов всегда подвержены коррозии (если не электролитической, так атмосферной). Но некоторые пары металлов корродируют намного сильнее. Ниже приведён список металлов, которые не рекомендуется применять в паре.

Недопустимые гальванические пары:
 пара:
алюминий и все сплавы на его основе;
 медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром, нелегированная сталь;
 пара:
 магниево-алюминиевые сплавы;
 сталь легированная и нелегированная, хром, никель, медь, свинец, олово, золото, серебро, платина, палладий, родий;
 пара:
цинк и его сплавы;
 медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий;
 пара:
 сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий;
 медь, серебро, золото, платина, палладий, родий;
 пара:
 никель, хром;
 серебро, золото, платина, палладий, родий;
 пара:
титан и его сплавы;
 алюминий и его сплавы.

Необходимо избегать механического соединения деталей, изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами. Например, недопустимо соединять латунные детали алюминиевой заклёпкой. Для выбора материалов в этих случаях можно руководствоваться таблицей электрохимических потенциалов (или так называемым электрохимическим рядом).

Примечания

Ссылки 
 Таблицы «Недопустимые гальванические пары » и «Электрохимические пары и контакты между ними при эксплуатации на открытом воздухе » // Техническая библиотека lib.qrz.ru. 2006 год.

Гальванические элементы